Stanisław Poręba (1934–2010) – polski historyk
 Stanisław Poręba (1930–2012) – polski rusycysta